Аде́риту Валдема́р А́лвиш ди Карва́лью (; 4 июля 1981, Лобиту), известный как Деде () — ангольский футболист, выступавший на позиции полузащитника.

Игровая карьера

Клубная 
Уроженец города Лобиту. Карьеру начинал в команде «Академика Петролеос ду Лобиту», позже уехал в Португалию, где играл за команды низших лиг «У Элваш» и «Портусантенси». В сезоне 2006/2007 представлял клуб «Трофенсе» в Сегунде и входил в основной состав команды.

В сезоне 2007/2008 Деде дебютировал в Примейре в составе команды «Пасуш де Феррейра»: дебютный матч провёл 18 августа 2007 года против «Маритиму» (поражение 1:3), забив свой первый и единственный гол в сезоне. Летом 2009 года перешёл во французский «Арль-Авиньон», но уже через несколько месяцев ушёл играть за румынскую команду «Тимишоара», дебютировав за неё 25 апреля 2010 года против «Стяуа».

В 2010 году Деде уехал на Кипр, где выступал за «Олимпиакос» из Никосии и АЕЛ из Лимасола. Карьеру завершил на родине в «Бенфике» из Луанды.

В сборной 
В составе сборной Анголы дебютировал в 2007 году, выступал на Кубках африканских наций 2008 и 2010, 2012 и 2013 годов (в 2010 и 2012 годах сборная выходила из группы).

Примечания 

Футболисты Анголы
Игроки сборной Анголы по футболу
Игроки ФК «Академика Петролеос ду Лобиту»
Игроки ФК «Элваш»
Игроки ФК «Портусантенси»
Игроки ФК «Трофенсе»
Игроки ФК «Пасуш де Феррейра»
Игроки ФК «Арль-Авиньон»
Игроки ФК «Политехника» Тимишоара
Игроки ФК «Олимпиакос» Никосия
Игроки ФК АЕЛ Лимасол
Игроки ФК «Бенфика» Луанда